Palli steht für:
 Pälli, ein Dorf in der Landgemeinde Lääne-Nigula im Kreis Lääne in Estland
 Palli (Hiiumaa), ein Dorf in der Landgemeinde Hiiumaa im gleichnamigen Kreis in Estland
 Palli (Rõuge), ein Dorf in der Landgemeinde Rõuge im Kreis Võru in Estland
 Stadio Natale Palli, ein Fußballstadion in der italienischen Stadt Casale Monferrato der Region Piemont

Palli ist der Familienname folgender Personen:

 Angelica Palli (1798–1875), italienische Schriftstellerin und Journalistin
 Bruno Palli (* 1991), venezolanischer Autorennfahrer
 Ettore Lucchesi Palli (1806–1864), vierter Herzog von Grazia
 Mario Adinolfo Lucchesi-Palli (1840–1911), italienischer Diplomat, Gründungsmitglied des Internationalen Olympischen Komitees (IOC)
 Natale Palli (1895–1919), italienischer Flieger im Ersten Weltkrieg
 Vincenzo Gicca Palli (1929–1997), italienischer Drehbuchautor und Filmregisseur

Siehe auch:
 Pallie
 Pally
 Pali (Begriffsklärung)